Венадо има више значења:

 Општина Венадо (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Венадо (Венадо, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Венадо, Морган Уерта (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику